DeGraff ist der Familienname folgender Personen:
 Devaun DeGraff (* 1980), bermudischer Fußballspieler 
 Geoffrey Furguson DeGraff (auch Thanissaro, * 1949), US-amerikanischer Buddhist